Пётр Алексеевич Журавель (; . с. Гожневка , Херсонская губерния, Российская империя (ныне Петровского района Кировоградской области Украины) — ) — украинский советский учёный-гидробиолог, доктор биологических наук, педагог, профессор.

Биография 
Выпускник Днепропетровского института народного образования 1926 года (ныне Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара).

Работал преподавателем в институтах Днепропетровска и Семипалатинска.

С 1944 — заместитель директора, с 1947 — директор института гидробиологии Днепропетровского государственного университета.

Научная деятельность 
Проводил исследования в области фауны крупных водохранилищ, улучшения природных условий воспроизведения рыбных запасов в стране, успешного осуществления рыборазведения в природных и искусственных водоемах.
борьбы с заболеваниями рыбы, в частности, занимался гельминтами, паразитирующими в рыбе.

Автор более 120 научных работ.

Избранные публикации 
 «Как обогатить корм для рыб в пресных водоемах (Як збагатити корм для риб в прісних водоймах)», Днепропетровск, 1957.

Ссылки 
 Видатні люди Петрівщини

Гидробиологи СССР
Гидробиологи Украины
Педагоги СССР
Педагоги Украины
Выпускники Днепровского национального университета
Преподаватели Днепровского национального университета